Jorginho est un pseudonyme utilisé par des personnes lusophones se prénommant Jorge.

Ce pseudonyme réfère notamment aux personnalités suivantes :

 Jorginho do Império (né en 1944), chanteur brésilien ;
 Jorginho Putinatti (né en 1959), footballeur international brésilien ;
 Jorginho (né en 1964), footballeur international brésilien ;
  (né en 1965), footballeur international brésilien ;
 Jorginho (né en 1974), joueur international de beach soccer brésilien ;
 Jorginho (né en 1977), footballeur brésilien ;
  (né en 1978), footballeur portugais ;
 Jorginho (né en 1979), footballeur brésilien ;
  (né en 1980), footballeur brésilien ;
 Jorginho (né en 1991), footballeur italo-brésilien.
 Jorginho (né en 1995), footballeur bissaoguinéen.

Homonymie de pseudonyme